Santa Margherita (Ala), een plaats in de Italiaanse gemeente Ala
Santa Margherita (Lissone), een plaats in de Italiaanse gemeente Lissone
Santa Margherita (Messina), een plaats in de Italiaanse gemeente Messina
Santa Margherita (beschermheilige)
 Santa Margherita d'Adige, een gemeente in de Italiaanse provincie Padua (regio Veneto)
 Santa Margherita di Atri, een plaats in de Italiaanse gemeente Atri.
 Santa Margherita di Belice, een gemeente in de Italiaanse provincie Agrigento (regio Sicilië)
 Santa Margherita Ligure, een gemeente in de Italiaanse provincie Genua (regio Ligurië)
 Santa Margherita di Staffora, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia (regio Lombardije)